Idomene är ett släkte av kräftdjur. Enligt Catalogue of Life ingår Idomene i familjen Thalestridae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Pseudotachidiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Idomene